Anthony, Engelse versie van de voornaam Antonius
 Antony (Frankrijk), de gemeente in het Franse departement Hauts-de-Seine (regio Île-de-France)
 Arrondissement Antony, een arrondissement van het Franse departement Hauts-de-Seine
 Station Antony, een RER B- en Orlyvalstation
 Antony (Cornwall), een civil parish in Engeland
 Antony Hegarty, zanger/componist van Antony and the Johnsons
 Antony and the Johnsons, band uit New York
 Antony (automerk), een Frans automerk
 Antony (voetballer), een Braziliaans voetballer

Personen met de achternaam Antony 
 Maurice Antony (zie aldaar ook voor zijn broer Robert)

Zie ook 
 Antonius (voornaam)
 Anthony